Az Úrvalsdeild 2001-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, kilencvenedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub tizennyolcadik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Végeredmény 

2001
Izland 1